

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Terence Stansbury, (1961- ), joueur américain de basket-ball ;
 Tiffany Stansbury, (1983- ), joueuse américaine de basket-ball.

Homonymie de patronyme